Een wagenmaker
 Een wagenmenner: er is zelfs een Oudhollands spreekwoord dat zegt: 'het is slecht mennen tegen wagenaars', want zij stonden erom bekend dat het ruwe bolsters waren

Personen

 Aad Wagenaar (journalist) (1939), Nederlands journalist
 Aad Wagenaar (politicus), bijgenaamd Arie (1940), Nederlands reformatorisch politicus
 Groep Wagenaar, eenmansfractie in de Nederlandse Tweede Kamer (1985–1986)
 Diderik Wagenaar (1946), Nederlands componist en muziektheoreticus
 Gerben Wagenaar (1912–1993), Nederlands communistisch politicus
 Jan Wagenaar (historicus) (1709–1773), Nederlands geschiedschrijver
 Jan Wagenaar (organist) (1872-1959), Nederlands organist
 Jan Wagenaar (pianist) (1896-1959), Nederlands muzikant en zoon van bovenstaande
 Jan Wagenaar (jeugdboekenschrijver) (1888–1954), Nederlands jeugdboekenschrijver
 Jan Wagenaar (krachtsporter) (1976), Nederlands deelnemer aan de "Sterkste Man van Nederland"
 Jan Wagenaar (waterpoloër) (1965), Nederlands waterpoloër
 Johan Wagenaar (1862–1941), Nederlands componist, dirigent en organist
 Johannes Wagenaar (1906-1944), Nederlands verzetsstrijder
 Josh Wagenaar (1985), Canadees voetbalkeeper
 Lucas Janszoon Waghenaer, (ca. 1533 - ca. 1605) cartograaf
 Willem Albert Wagenaar (1941-2011), Nederlands psycholoog
 Willem Wagenaar (politicus), Nederlands politicus
 Willem Wagenaar (surrealist) (1909-1999), Nederlands schilder

Nederlandse of Vlaamse achternaam